! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 6001–6100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 6101–6200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 6201–6300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 6301–6400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 6401–6500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 6501–6600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 6601–6700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 6701–6800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 6801–6900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 6901–7000 [ editare]

Lista planetelor minore (006001-007000)